"San Gabriel", forma castelhana de "São Gabriel", pode significar:
 San Gabriel, município guatemalteco de Suchitepéquez
 East San Gabriel, região censo-designada da Califórnia
 South San Gabriel, região censo-designada da Califórnia
 San Gabriel (Jalisco), município mexicano
 San Gabriel (Califórnia), cidade da Califórnia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos